

Međurepublička liga - Zapad 

 Rudar (Ljubija) je ispao iz Druge savezne lige i postao član Međurepubličke lige - Zapad.

Međurepublička liga - Sjever

Međurepublička liga - Jug 

 Čelik (Zenica) je ispao iz Druge savezne lige i postao član Međurepubličke lige - Jug.

Međurepublička liga - Istok

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori  
  

 

 

1989-90
 3